Het WTA-toernooi van Memphis (officieel Cellular South Cup) van 2011 vond plaats van 13 tot en met 19 februari 2011 in de Amerikaanse stad Memphis. Het was de tiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2011. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

In het enkelspel ging de titel naar de Slowaakse Magdaléna Rybáriková. De ongeplaatste Rybáriková won in de finale van de als zesde geplaatste Canadese Rebecca Marino nadat deze aan het begin van de tweede set de strijd moest staken.

In het dubbelspel won het als tweede geplaatste duo Volha Havartsova en Alla Koedrjavtseva nadat zij in de finale het Tsjechische duo Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká wisten te verslaan.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Memphis 2011
Memphis